Il singolare dell'Open Gaz de France 2005 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2005.

Kim Clijsters era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Dinara Safina ha battuto in finale 6–4, 2–6, 6–3 Amélie Mauresmo.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Serena Williams (quarti di finale)
  Amélie Mauresmo (finale)
 n/a
  Nadia Petrova (semifinali)

 Nathalie Dechy (secondo turno) 
 Karolina Šprem (primo turno) 
 Silvia Farina Elia (quarti di finale) 
 Magdalena Maleeva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Open Gaz de France 2005